Helmut Dörner (1909-1945), militaire allemand, officier de la Waffen-SS durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Hans-Jürgen Dörner (1951-2022), footballeur est-allemand devenu entraîneur ;
 Cynthia Doerner-Sieler (1951-), joueuse de tennis australienne, professionnelle dans les années 1970 ;
 Christine Doerner (1952-), avocate, notaire et femme politique luxembourgeoise ;
 Wolfgang Doerner (1959-), chef d'orchestre autrichien ;
 Axel Dörner (1964-), compositeur et trompettiste allemand de jazz, de musique improvisée et de free-jazz.